Bernterode (Breitenworbis), in Landkreis Eichsfeld
Bernterode (Heilbad Heiligenstadt), in Landkreis Eichsfeld